Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2008 spelades på Tahiti i Franska Polynesien mellan den 13 och 17 december 2008. Mästerskapet bestod av fyra lag, där alla mötte varandra en gång. Segraren av mästerskapet blev oceaniska mästare och kvalificerade sig samtidigt för VM 2009. Segrade gjorde  efter två segrar och en oavgjord match. Detta var första gången sedan 1974 som turneringen vanns av några andra än  och . Matcherna spelades i staden Papeete.

Resultat

Tabell

Matcher

Referenser

2008 i Franska Polynesien
Fotbollsåret 2008
Fotboll i Franska Polynesien